

Вайтголл — вулиця в Лондоні, осідок багатьох урядових установ Великої Британії. Раніше тут був королівський палац, що згорів у переддень XVIII століття. До Вайтголлу примикає Даунинг-стріт, де міститься прем'єр-миністр, тому "Вайтголлом" часто називають уряд Великої Британії.
 Вайтголл (Гемпшир) — містечко в Англії, графство Гемпшир, округ Іст-Гемпшир.

Вайтголл — місто, штат Мічиган
 Вайтголл — місто, штат Монтана
 Вайтголл — місто, штат Нью-Йорк
 Вайтголл — місто, штат Огайо
 Вайтголл — місто в окрузі Аллегені, штат Пенсільванія
 Вайтголл — місто, штат Вісконсин
 Вайтголл — селище, штат Нью-Йорк
 Вайтголл Тауншип — селище в окрузі Лігай, штат Пенсильванія

Див. також 
 Вайт-Голл
 Вайтголл (вулиця)